Franciaország
Gouy, település Franciaországban, Aisne megyében
Gouy, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Gouy-en-Ternois, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Gouy-Servins, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Gouy-Saint-André, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Gouy-sous-Bellonne, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Gouy-en-Artois, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Gouy-les-Groseillers, település Franciaországban, Oise megyében